Die Internationaux de Strasbourg 2007 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Straßburg. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 21. bis 26. Mai 2007 statt.

Im Einzel gewann Anabel Medina Garrigues gegen Amélie Mauresmo mit 6:4, 4:6 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Yan Zi / Zheng Jie mit 6:3 und 6:4 gegen Alicia Molik / Sun Tiantian.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
2007